Mahlspüren bezeichnet
 Mahlspüren im Hegau, Stadtteil von Stockach im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mahlspüren im Tal, Stadtteil von Stockach im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

 Mahlspüren (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht mit Stammburg bei Mahlspüren im Tal
 Burg Mahlspüren (bei den Burgäckern), Stammburg nahe Mahlspüren im Tal des oben genannten Adelsgeschlechts